

Patronyme 

Henri Dionet (1911-2006), clarinettiste classique français ;
Leroy-Dionet (1860-1939), portraitiste français .